

Geografia 
 Raabe, oggi Hrabová – comune della Repubblica Ceca

Persone 
 Joseph Ludwig Raabe (1801-1859) – matematico svizzero
 Max Raabe (1962) – cantante tedesco
 Peter Raabe (1872-1945) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Wilhelm Raabe (1831-1910) – scrittore tedesco